Herbach ist ein Gewässername:

 Herbach, Unterlaufname des Mühlbachs, rechter Zufluss der Aar bei Oberneisen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Herbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers über einen Altarm vor Westheim (Gemeinde Rosengarten), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Herbach (Selmer Bach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Selmer Bachs bis vor Selm, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen

Herbach ist ein Familienname:
 Liesel Herbach (1912–1986), deutsche Künstlerin und Heimatforscherin

Herbach ist ein Ortsname:
 Herbach (Herzogenrath), Stadt Herzogenrath, Städteregion Aachen

Siehe auch:
 Heerbach
 Herrbach
 Herrenbach